Villalpando puede referirse a:

Localidades 
Villalpando, municipio de la provincia de Zamora (España) y cabeza del partido judicial homónimo.

Personalidades  
Francisco de Villalpando (c.1510 - c.1561), arquitecto, orfebre y escultor español.
Juan Bautista Villalpando (1552 - 1608), arquitecto, matemático, escritor y teólogo jesuita español.
Cristóbal de Villalpando (c. 1649 - 1714), pintor novohispánico.
José Villalpando Rascón (1907-1928), marino mexicano.